Le tableau suivant est un bilan saison par saison des Kings de Sacramento avec les performances réalisées par la franchise depuis sa création en 1948.

Références 

Kings de Sacramento
S